Bullock může být:

příjmení
 Bob Bullock (1929–1999) – americký politik
 Fanny Bullock Workman (1859–1925) – americká geografka, kartografka, průzkumnice, spisovatelka a alpinistka
 Sandra Bullock (* 1964) – americká filmová herečka a producentka

ostatní
 Bullock County – okres ve státě Alabama v USA